

Rusland

Eilanden 
 Dolgi (Petsjorabaai), in (het westelijke deel van) de Barentszzee (monding van de Petsjorarivier)
 Dolgi (Karazee), klein eilandje ten noorden van het Tajmyr-schiereiland, nabij de monding van de Tajmyrarivier
 Dolgi (Petsjorazee), in de Petsjorazee (oostelijk deel van de Barentszzee)
 Dolgi (Zee van Azov), klein eilandje voor de noordelijke kust van de kraj Krasnodar

Plaatsen 
 Dolgi (oblast Brjansk), plaats in het district Karatsjevski van de oblast Brjansk
 Dolgi (grote plaats in oblast Vologda), grote plaats in het district Oerjoepinski van de oblast Vologda
 Dolgi (kleine plaats in oblast Vologda), kleine plaats in het district Oerjoepinski van de oblast Vologda
 Dolgi (Jamalië), plaats in het district Krasnoselkoepski van het autonome district Jamalië

Overig 
 Dolgimeer, meer in de kraj Krasnodar
 Dolgi is ook de naam van een klein riviertje in de oblast Magadan